Лавс — мужское имя.
 Лавс (Лавз) — герой «Энеиды» Вергилия, сын Мезенция.
 Лавс — чиновник византийского императорского двора (V век), по его просьбе написан патерик Лавсаик. Вероятно, начальник при царском ложе, или постельничий.

Примечания 

Мужские имена
Греческие имена